Santuario della Beata Vergine della Salute –  ad Abano Terme
 Santuario della Beata Vergine della Salute –  a Castelvetro di Modena

Pagine correlate 
 Chiesa della Beata Vergine
 Santuario della Beata Vergine
 Santuario della Beata Vergine Addolorata
 Santuario della Beata Vergine Assunta
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie
 Santuario della Beata Vergine di Loreto
 Santuario della Beata Vergine Maria
 Santuario della Beata Vergine del Pilastrello
 Santuario della Beata Vergine del Rosario